Зако́ны у́лиц — многозначный термин:

Фильмы 
 Законы улиц () — американский документальный фильм 1984 года.
 Закон улиц () — французский фильм, экранизация одноимённого романа.
 Законы улиц — российский детективный сериал 2014 года.

Музыка 
 «Законы улиц» — мини-альбом, а также его титульная песня, российской рок-группы Fonkovra.

Прочее 
 Асфальт 3: Законы улиц — видеоигра в жанре аркадных гонок.

См. также 
 Улица без закона
 Закон каменных джунглей

